You Don't Know Me – singolo di Armand Van Helden del 1999
 You Don't Know Me – singolo di Jax Jones del 2016